Les Élections régionales de 2013 au Tyrol (Landtagswahl in Tirol 2013) se sont tenues en Autriche dans le land du Tyrol, le . 

Le Parti populaire autrichien (ÖVP) arrive en tête et forme par la suite une coalition, dite Schwarz-grüne Koalition avec le parti Les Verts - L'Alternative verte (Grünen).

Référence 

2013
Tyrol
Politique en avril 2013